Pastinaca – nome comune dei pesci appartenenti alla famiglia dei Dasiatidi
 Pastinaca – genere di piante della famiglia delle Apiaceae.